«Просвистела» (название в переиздании 2001 года — «Пролетела») — сборник наиболее популярных песен группы «ДДТ», выпущенный к двадцатилетию группы.

О создании 
Заглавная песня «Просвистела» была записана в 1997 году «по следам альбома „Любовь“, как радио-сингл» на репетиционной студии ДДТ. Звукорежиссёр — Игорь Сорокин. Первоначальный вариант песни был записан в «Деревенском альбоме» — демоверсии «Мира номер ноль». В том же году Шевчук исполнял её и в своей сольной программе «Два концерта. Акустика». Юрий Шевчук называет такие песни «народными» и на концертах объявляет её так: «Это песня о том, как наши парни в рай поехали».

Альбом издан на компакт-дисках и магнитофонных кассетах. В переиздании 2001 года нет песни «Я получил эту роль» и присутствует версия «Ленинграда» со стихом «Суббота» из альбома «Оттепель», а также изменён порядок треков. В переиздании 2011 года возвращена первоначальная трековая конфигурация.

Список композиций

Участники записи 
 Юрий Шевчук — вокал, акустическая гитара
 Вадим Курылёв — гитары
 Игорь Тихомиров — бас-гитара
 Игорь Доценко — ударные
 Константин Шумайлов — клавишные, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборники группы «ДДТ»
Альбомы России
Альбомы REAL Records
Альбомы Grand Records
Альбомы Navigator Records
Альбомы русского рока